Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2011-2012 è stato il trentaduesimo organizzato in Italia.

Rispetto alla stagione precedente il numero delle società è passato da 29 a 28. Le squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana di 14 squadre a base geografica, con partite di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare, le prime otto dei due gironi prendono parte ai play-off promozione. Le squadre classificate dal decimo al tredicesimo posto dei due gironi giocano i play-out per la permanenza in Serie A2, mentre le ultime classificate retrocedono direttamente in Serie A3.

Stagione regolare

Girone Nord

Risultati

Girone Sud

Risultati

Play-off 
Gara-1 e l'eventuale gara-3 si giocano in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Le vincenti delle finali sono promosse direttamente in Serie A1.

Girone Nord

Girone Sud

Spareggio promozione 
Le perdenti delle due finali dei play-off si affrontano in una serie di andata e ritorno. La vincente viene promossa in Serie A1.

Play-out 
Gara-1 e l'eventuale gara-3 si giocano in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Le perdenti delle due semifinali si affrontano nelle finali. Le perdenti delle finali retrocedono in Serie A3, mentre le due vincenti giocano uno spareggio.

Girone Nord

Girone Sud

Verdetti
 Promossa in Serie A1:  CUS Chieti 
 Promossa in Serie A1:  Ceprini Costruzioni Orvieto
 Vincitrice Coppa Italia:  Meccanica Nova Bologna
 Retrocessa in Serie A3:  Mercede Alghero (poi ripescata)
 Retrocessa in Serie A3:  Defensor Viterbo (poi ripescata)
 Rinuncia all'iscrizione:  Vassalli 2G Vigarano
 Rinuncia all'iscrizione:  Premier Hotels Cervia
 Rinuncia all'iscrizione:  Iveco Lenzi Bolzano
 Rinuncia all'iscrizione:  Roby Profumi Borgotaro (già retrocessa in Serie A3)
 Rinuncia all'iscrizione:  Job Gate Napoli Bk Women
 Rinuncia all'iscrizione:  RomaSistemi So.Se.Pharm Pomezia
 Rinuncia all'iscrizione:  Il Fotoamatore Firenze (già retrocessa in Serie A3)

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2012 A2